Yandong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yandong (socken i Kina, Guangxi), 
 Yandong (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar